Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 68-as, továbbá 68A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 68-as villamos (Budapest)
 68A villamos (Budapest)éjszakai járat, megszűnt

Németország 

 68-as villamos (Berlin)